Эмили Стюарт Лакдавалла (; род. ) — американский геолог-планетолог, писательница, журналист, популяризатор науки; до октября 2021 года редактор «Планетарного общества».

Биография 
В детстве Эмилия отличалась широким кругом интересов, от конструирования и до палеонтологии. К последней науке примыкает и геология, которую Эмилия и избрала в качестве первой своей университетской специализации. «Это креативная наука, в которой ты воссоздаёшь предысторию ландшафта по небольшому набору образцов, и в которой, исследуя поверхность, ты можешь себе представить, что происходит глубоко под ней».

Амхёрст 
Среди учебных заведений Массачусетса Амхёрстский колледж (), отпраздновавший в 2021 году 200-летие со дня своего основания, является третьим по старшинству. Статус сугубо частного вуза позволил Амхёрсту проводить сугубо консервативную политику приёма студентов: вплоть до 1975 года это был сугубо мужской вуз; до в 2013 году вуз отвергал концепцию «открытого доступа» (), и лишь 20 октября 2021 года отказался от практики узаконенных преимуществ, предоставлявшихся, в том числе, детям своих выпускников при их поступлении.

В 1996 году Эмилия получила степень бакалавра () со специализацией по геологии в Амхёрстском колледже, где познакомилась со своим будущим мужем — Дариусом Лакдаваллой (; ), который за год до неё окончил этот же колледж с отличием cum laude по специальностям философия и математика.

По завершении учёбы в Амхёрсте с 1996 по 1998 год преподавала естественные науки в пятом и шестом классе одной из дневных школ в Лейк-Форест (в переводе «») — городке, расположившемся на так называемом северном берегу, как называют в Чикаго крайний северо-восточный район этого мегаполиса, выходящий на озеро Мичиган. После этого Эмилия продолжила собственное образование в Брауновском университете, где в 2000 году получила степень магистра () в области планетной геологии.

Астероид 274860 Emilylakdawalla 
12 июля 2014 года Центр малых планет сообщил, что имя Эмилии Лакдаваллы привоено астероиду 274860 Emilylakdawalla, открытому в 2009 году немецкими астрономами Маттиасом Бушем и Райнером Крескеном

Книги

Публикации

Видеоматериалы

Примечания

Литература

Ссылки 

Популяризаторы науки
Популяризаторы астрономии
Космологи